Osceola megye (Florida)
Osceola megye (Iowa)
Osceola megye (Michigan)